Sif ou SIF peut faire référence à :
 Sif, une déesse de la mythologie nordique ;
Île Sif, une île de la côte ouest de l'Antarctique près du Glacier de l'île du Pin, découverte en  ;
 Sif, un personnage des bandes dessinées Marvel ;
 un sif, le nom donné à l'arête sommitale des dunes ;
 Sif le grand loup gris, loup géant du jeux vidéo Dark Souls;

SIF est un acronyme qui signifie : 
 Séminaire israélite de France ;
 Société informatique de France ;
 Secours Islamique France ;
 Schéma des installations ferroviaires, un document représentant le plan de voie détaillé d'un projet ferroviaire, sous forme schématique ;
 Sillon inter-fessier 
 en anglais : 
 , un organisme des Seychelles souvent abrégé en ,
 , un format vidéo correspondant à une définition de 352 × 288 à 25 images par seconde sur système 625/50 et de 352 × 240 à 30 images par seconde. Dans cet usage, SIF est souvent compris comme Standard Image Format.  SIF désigne aussi un format utilisé pour des images statiques avec d'autres résolutions. Il est utilisé avec des cameras mono-coup à usage scientifique, et est reconnu via une extension spécifique, par des logiciels de traitement d'image comme ImageJ
 , une extension de fichier dans le système Windows permettant de réaliser des installations automatisées.
Homonymie d'acronyme